Епархия Понсе () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Понсе, Пуэрто-Рико. Епархия Понсе входит в митрополию Сан-Хуана. Кафедральным собором епархии Понсе является церковь Пресвятой Девы Марии Гваделупской в городе Понсе.

История 
21 ноября 1924 года Папа Римский Пий XI издал буллу «Ad Sacrosancti Apostolatus Officium», которой учредил епархию Понсе, выделив её из епархии Сан-Хуана (сегодня — архиепархия Сан-Хуана).

30 апреля 1960 года, 4 ноября 1964 года и 1 марта 1976 года епархия Понсе передала часть своей территории для возведения соответственно епархий Аресибо, Кагуаса и Маягуэса.

Ординарии епархии 
 епископ Эдвин Берн (23.06.1925 — 8.03.1929) — назначен епископом Сан-Хуана;
 епископ Алоизиус Джозеф Виллингер C.SS.R. (8.03.1929 — 12.12.1946) — назначен епископом-коадъютором Монтерея-Фресно;
 епископ Джеймс Эдвард Макманус C.SS.R. (10.05.1947 — 18.11.1963);
 епископ Луис Апонте Мартинес (18.11.1963 — 4.11.1964) — назначен архиепископом Сан-Хуана;
 епископ Juan Fremiot Torres Oliver (4.11.1964 — 10.11.2000);
 епископ Ricardo Antonio Suriñach Carreras (10.11.2000 — 11.06.2003);
 епископ Félix Lázaro Martínez Sch.P. (11.06.2003 — 22.12.2015);
 епископ Рубен Антонио Гонсалес Медина, C.M.F. (22.12.2015 — по настоящее время).

Статистика 
На конец 2004 года из  человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись  человек, что соответствует 80,0% от общего числа населения епархии.

|-
| 1949 || 900.000 || 1.000.000 || 90,0 || 113 || 25 || 88 || 7.964 ||  || 99 || 218 || 38
|-
| 1966 || 698.968 || 735.756 || 95,0 || 162 || 49 || 113 || 4.314 ||  || 113 || 510 || 38
|-
| 1970 || 575.470 || 593.562 || 97,0 || 162 || 63 || 99 || 3.552 ||  || 101 || 480 || 45
|-
| 1976 || 653.671 || 767.849 || 85,1 || 146 || 45 || 101 || 4.477 || 2 || 152 || 360 || 49
|-
| 1980 || 489.000 || 543.000 || 90,1 || 121 || 44 || 77 || 4.041 || 7 || 142 || 317 || 38
|-
| 1990 || 436.000 || 543.265 || 80,3 || 118 || 51 || 67 || 3.694 || 41 || 93 || 285 || 40
|-
| 2000 || 443.000 || 552.125 || 80,2 || 123 || 62 || 61 || 3.601 || 71 || 76 || 215 || 40
|-
| 2001 || 483.000 || 604.210 || 79,9 || 116 || 63 || 53 || 4.163 || 71 || 63 || 214 || 40
|-
| 2002 || 498.736 || 624.080 || 79,9 || 114 || 61 || 53 || 4.374 || 69 || 60 || 213 || 41
|-
| 2003 || 474.759 || 593.448 || 80,0 || 122 || 65 || 57 || 3.891 || 69 || 74 || 203 || 42
|-
| 2004 || 474.959 || 593.548 || 80,0 || 126 || 64 || 62 || 3.769 || 86 || 79 || 230 || 42
|}

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Ad Sacrosancti Apostolatus Officium, AAS 17 (1925), стр. 441

Ссылки 
 Официальный сайт епархии 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Пуэрто-Рико